Menchum peut désigner :
 la Menchum, un cours d'eau du Cameroun
 les chutes de la Menchum, une cascade du Cameroun
 le Menchum, un département du Cameroun
 Menchum Valley, un arrondissement du Cameroun
 Triaeris menchum, une espèce d'araignée endémique du Cameroun

Homonymie de toponyme